Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Z kvalifikace postoupila čtveřice tenistů po výhrách ve třech kolech. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Richard Gasquet, který se turnaje neúčastnil.

Soutěž dvouhry vyhrál druhý nasazený Marin Čilić z Chorvatska, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou pětku Roberto Bautistu Aguta ve dvou setech dvakrát 6–4. Na okruhu ATP Tour tak získal třináctý titul kariéry, čtvrtý v probíhající sezóně a premiérový na Kremlin Cupu.

V následné pondělní aktualizaci žebříčku ATP z 20. října 2014 si upevnil post světové osmičky. Finalista Roberto Bautista Agut se ve světovém žebříčku posunul na 14. místo a vylepšil si tak své maximum o dvě místa.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Milos Raonic (2. kolo)
  '''Marin Čilić (vítěz)
  Ernests Gulbis (semifinále)
  Fabio Fognini (2. kolo)
  Roberto Bautista Agut (finále)
  Tommy Robredo (čtvrtfinále)
  Michail Južnyj (čtvrtfinále)
  Andreas Seppi ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2014
ATP World Tour 2014